Васи́лий Ткачу́к: Ткачук, Василий Иванович (1916—1944) — украинский писатель-романист.
 Ткачук, Василий Михайлович (1933—2015) — советский и украинский политик.